Ива́н Куэ́льяр Сакриста́н (; 27 мая 1984, Мерида, Испания) — испанский футболист, воспитанник школ меридского и мадридского футбола; вратарь клуба Спортинг

Карьера

«Атлетико Мадрид» 
Пройдя через все юношеские команды мадридского «Атлетико», Куэльяр дебютировал за основную команду весной 2005 года, в последнем туре чемпионата Испании 2004/05. В сезоне 2006/07 он выходил на поле ещё семь раз, включая матч против «Барселоны», проигранный со счётом 0:6. Этот матч стал последним для испанца в футболке мадридского клуба.

«Эйбар» 
В сезоне 2007/08 Куэльяр отдали в аренду на год в клуб второго дивизиона «Эйбар», где он сразу стал основным вратарём, проведя 38 матчей из 42 возможных. Вратарь пропустил 45 голов, а его команда заняла 13 место в турнирной таблице.

«Спортинг» 
Сразу после окончания аренды, уже состоявшегося вратаря продали (как и другого вратаря клуба Исмаэля Фалькона) в хихонский «Спортинг», который только вернулся в высший дивизион. Иван начинал как запасной вратарь, но после того, как Серхио Санчес пропустил 19 голов в первых четырёх матчах нового сезона, у него появился реальный шанс закрепиться в основной составе команды. Но 14 декабря 2008 года после столкновения с Карлосом Гурпеги во время матча с «Атлетик Бильбао», Иван получил ужасную травму лодыжки, которая выключила вратаря из игры на четыре месяца.

В середине ноября 2009 года, когда он состоялся как второй вратарь команды, он снова получил серьезнейшую травму, на этот раз повредив колено на тренировке. Его первый матч после травмы состоялся 22 сентября 2010 года.

Сезон 2014/15 можно по праву считать чуть ли не самым выдающимся в карьере испанского вратаря. Куэльяр помог команде занять первую строчку в турнирной таблице второго испанского дивизиона, пропустив всего двадцать один гол в тридцати шести матчах сезона. Также Иван получил Трофей Саморы, который вручается вратарю, средняя оценка которого (пропущенный гол/сыгранный матч) лучше остальных, и заслуженно занял вратарскую позицию в команде года по итогам сезона.

Достижения

Командные 
 Чемпион Средиземноморских игр: 2005

Личные 
 Трофей Саморы (Сегунда): 2014/15

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон